Marti kan syfta på:

Geografi

Kuba 

 Municipio de Martí – en kommun
 Martí, ort, Matanzas,